Мэри Келли (): Келли, Мэри (1851—1964) — американская долгожительница
 Келли, Мэри Джейн (ок. 1863 1888) — по общим предположениям, пятая и последняя жертва знаменитого Джека Потрошителя.